AKP peut faire référence à :
 Adalet ve Kalkınma Partisi (en français, Parti de la justice et du développement), un parti politique turc ;
 Arbeidernes Kommunistparti (en français, Parti communiste des travailleurs), un parti politique norvégien (1973-2007), devenu depuis le parti Rouge ;
 .